Списъкът представя всички видове, потвърдени от страната към 2021 г.

Семейство Hesperiidae (Дебелоглавки)

Семейство Lycaenidae (Синевки)

Семейство Nymphalidae

Семейство Papilionidae 
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
 Papilio machaon Linnaeus, 1758
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
 Zerynthia cerisy (Godart, 1824)
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)

Семейство Pieridae

Семейство Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Източници 

 Rubrapterus bavius (Eversmann, 1832), a butterfly genus and species new to Bulgaria (Insecta, Lepidoptera, Lycaenidae), Здравко Колев
 The Pygmy Skipper Gegenes pumilio: a new species to Bulgaria, and a confirmation of its occurrence in the eastern Balkan Peninsula (Lepidoptera: Hesperiidae), Здравко Колев и Николай Щинков
 Основни райони за пеперуди в България

Пеперуди
Списъци за наука